È nota, sotto lo pseudonimo di Pauline Réage, come autrice dei romanzo Histoire d'O, pubblicato nel 1954, e del successivo Ritorno a Roissy (Retour à Roissy), pubblicato nel 1969.

Biografia 
Allevata in Bretagna dalla nonna, studia al Lycée Fénelon a Parigi. È poi la prima donna ammessa in "khâgne" (classe preparatoria letteraria) al Lycée Condorcet. Conduce studi di inglese alla Sorbona. Suo padre, egli stesso agrégé d'inglese, le presenta Jean Paulhan (Nîmes, 2 dicembre 1884 - Parigi 9 ottobre 1968), direttore della prestigiosa Nouvelle Revue Française (NRF). Durante la guerra presenta una Anthologie de la poésie religieuse française ("Antologia della poesia religiosa francese", 1943).

Lavorando con Paulhan, più anziano di lei di vent'anni, Dominique Aury s'innamora. Dopo la guerra, Aury traduce diversi autori anglosassoni come Evelyn Waugh o Francis Scott Fitzgerald. Verso l'età di quarant'anni, sentendo che il suo amante si stava allontanando da lei, e in reazione a un'osservazione da lui fatta, «le donne non possono scrivere romanzi erotici», Dominique Aury scrive Histoire d'O che viene rifiutato dal suo editore Gallimard, permettendo così al giovane editore Jean-Jacques Pauvert di pubblicare uno dei suoi primi best seller.

Dominique Aury continuerà la sua carriera come segretaria generale della NRF a fianco di Paulhan, poi di Marcel Arland e di Georges Lambrichs, e lavorerà anche con André Gide alla rivista L'Arche. Il suo libro Lecture pour tous vincerà il premio della critica nel 1956. Dominique Aury parteciperà a numerose giurie letterarie e riceverà la Legion d'Onore.

Nel 1994, in un'intervista al New Yorker, ammette infine ufficialmente di essere stata l'autrice misteriosa di Histoire d'O (romanzo che si era all'inizio cercato di attribuire a Jean Paulhan, a André Malraux o a Henry de Montherlant). Lei spiega di aver scelto il suo pseudonimo in omaggio a Paolina Borghese e a Pauline Roland. Altri hanno fatto notare che 'Pauline Réage' potrebbe essere l'anagramma, a meno di una H, di 'Égérie ("Egeria") Paulhan'.

Vita privata 
Ha avuto un figlio da un breve matrimonio.

Opere

Poesie
 Songes (1991)
 Songes (1996)

Romanzi
 Histoire d'O (Histoire d'O, 1954)
 Ritorno a Roissy (Retour à Roissy, 1969)

Note

Bibliografia 
 Dominique Aury: La vie secrète de l'auteur d'Histoire d'O, Angie David, Editions Léo Scheer, 2006 ISBN 2-7561-0030-7
 Natalia Aspesi, Nessuna sfumatura di grigio, la Repubblica, 16 marzo 2013 pag. 53

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cavalieri della Legion d'onore
Scrittori trattanti tematiche LGBT